Асистоли́я (от  — «не», «нет» и «систола») — прекращение деятельности сердца с исчезновением биоэлектрической активности.
 
Желудочковая асистолия (около 5 % всех случаев остановки сердца) может возникнуть при любом тяжёлом заболевании сердца, чаще в острой фазе инфаркта миокарда, при тромбоэмболии лёгочной артерии, при передозировке сердечных гликозидов, противоаритмических средств, электротравме, наркозе, внутрисердечных манипуляциях и тяжёлых общих метаболических нарушениях. 28 августа 1952 г. Пол Золл впервые показал возможность поддержания жизнедеятельности во время желудочковой асистолии.

См. также 
 Экстрасистолия
 Парасистолия
 Остановка сердца

Примечания

Ссылки 

 
 

Заболевания сердца